Mendieta puede referirse a:

Lugares
Mendieta, apellido vasco.
Mendieta, concejo del municipio de Arceniega, España.
La Mendieta, localidad del departamento San Pedro , provincia de Jujuy, Argentina.
Estación La Mendieta, estación ferroviaria en la localidad de La Mendieta.